

Cinema 
Memories – cortometraggio del 1912 di Leopold Wharton
Memories – cortometraggio del 1913 di Phillips Smalley, Lois Weber
Memories – cortometraggio del 1914 di Edward LeSaint
Memories – cortometraggio del 1919 dal poema di John Greenleaf Whittier
Memories – film muto del 1925 di Arthur Backner
Memories – cortometraggio del 1927 con Anita Louise
Memories (Memorîzu) – film di animazione giapponese a episodi del 1995
Memories – cortometraggio del 2014 di Vincenzo Alfieri

Letteratura 
 Memories – romanzo di fantascienza di Mike McQuay

Musica 
Memories - Il Dj Set Aforismatico – programma musicale 
Memories – album di John Mayall del 1970
Memories – singolo dei Public Image Ltd. del 1979
Memories – album di Barbra Streisand del 1981 
Memories – album di Helmut Lotti del 1993
 Memories –  album di Richard Fariña e Mimi Fariña del 1968
Memories – singolo di Elvis Presley del 1968, dall'album Elvis NBC-TV Special 
Memories – singolo dei Within Temptation del 2005, dall'album The Silent Force 
Memories – singolo di Kid Cudi & David Guetta del 2009 dall'album One Love
Memories – singolo dei Weezer del 2010 dall'album Hurley
Memories – album di Mr. Rain del 2015
Memories – brano musicale composto da Hugh Hopper per The Wilde Flowers; cover sono state realizzate da Soft Machine (Faces and Places Vol. 7), Daevid Allen (Banana Moon), Robert Wyatt
 Memories – canzone del disc jockey KSHMR featuring Bassjackers e SIRAH
 Memories – singolo dei Maroon 5 del 2019

Pagine correlate 
Memoria
Memorie